Brison ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Ortsteil der Gemeinde Brison-Saint-Innocent im Département Savoie
 eine Gemeinde im Département Haute-Savoie, siehe Brizon

Brison ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Brison (* 1992), Schauspieler
 Jonathan Brison (* 1983), französischer Fußballspieler
 Scott Brison (* 1967), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Bryson
 Brisson